Alessio Praticò – attore italiano
 Antonino Praticò – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bruno Praticò – basso-baritono italiano